Le Deportivo Municipal peut concerner plusieurs clubs de football différents :
 Deportivo Municipal de La Paz, un club bolivien ;
 Club Social y Deportivo Municipal, un club guatémaltèque ;
 Club Centro Deportivo Municipal, un club péruvien ;
 Club Deportivo Municipal Limeño, un club salvadorien.

en:Deportivo Municipal